Лео Смит (, полное имя Леопольд; , Амстердам, Нидерланды — , концентрационный лагерь Собибор) — голландский композитор.

Биография 
Окончил с отличием Амстердамскую консерваторию (1924), где изучал композицию у Сема Дресдена и Бернарда Зверса, изучал также игру на фортепиано. В 1927—1936 годах жил и работал в Париже, испытал сильное влияние французской композиторской школы. Затем провёл год в Брюсселе и в 1937 году вернулся на родину, где его произведения в годы его отсутствия время от времени исполнялись оркестром Концертгебау под руководством таких дирижёров, как Пьер Монтё и Эдуард ван Бейнум.

В 1933 году он женился на Ангелине де Врис, с которой он поселился в Амстердаме в 1937. Во время войны Смит давал уроки музыки. В феврале 1943 года окончил своё последнее произведение — «Сонату для флейты и фортепиано».

27 апреля 1943 как еврей депортирован из Нидерландов, погиб в концентрационном лагере Собибор.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники Амстердамской консерватории
Академические музыканты Нидерландов
Жертвы Холокоста
Персоналии:Холокост в Нидерландах